Idol peut désigner :
 idol, une sorte d'idole des jeunes, souvent de jeunes artistes très médiatisés, à l'image gaie et innocente ;
 Idol, une chanson enregistrée par le groupe sud-coréen BTS, publiée le  ;
 Idol, un format d'émissions de télévision de compétition de chant et de téléréalité créé par le producteur de télévision britannique Simon Fuller ;
 Idol, une émission de télévision suédoise de télé-crochet diffusée depuis  sur TV4.